Ел Папајо има више значења:

 Ел Папајо (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Папајо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајо (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајо (Зиракуаретиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Папајо (Авеветитла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику